Oreskowitsch (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alesha Oreskovich (* 1972), US-amerikanisches Modell
 Victor Oreskovich (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler